Марковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Марковская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Марковская волость (Острогожский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Марковская волость (Киренский уезд) — в составе Иркутской губернии
 Марковская волость (Рыльский уезд) — в составе Курской губернии
 Марковская волость (Волоколамский уезд) — в составе Московской губернии
 Марковская волость (Белозерский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Марковская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии
 Марковская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Марковская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии